IPU
 Interparlementaire Unie
 Invisible Pink Unicorn

Ipu
 Ipu (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Ipu (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará